Шивиинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шивиинское сельское поселение — в Калганском районе Забайкальского края.
 Шивиинское сельское поселение — в Шелопугинском районе Забайкальского края.